Sar Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sar Tappeh (ort i Iran), Kermanshah, 
 Sārī Tappeh (ort), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar